Porcupine ("porcospino" in lingua inglese) può riferirsi a:

Geografia 
 Porcupine – fiume dell'America settentrionale, affluente dello Yukon
 Porcupine – census-designated place della Contea di Shannon, Dakota del Sud (Stati Uniti d'America)
 Porcupine islands – o Isole del Porcospino, arcipelago di cinque isole nella Baia di Frenchman (Maine, USA)

Musica 
 Porcupine – album degli Echo & the Bunnymen del 1983

Persone 
 Peter Porcupine – pseudonimo di William Cobbett (1763-1835)

Altro 
AJS Porcupine, motocicletta da competizione degli anni 1950